USS Hancock je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hancock (?) 
 USS Hancock (1776) 
 USS Hancock (1902) 
 USS Hancock (CV-19)

Hancock